Дусти:

 Дусти — посёлок городского типа в Таджикистане.
 Дусти — площадь в Душанбе.